Search And Nearness – siódmy album studyjny amerykańskiego zespołu The Rascals. Został wydany w 1971 r., ostatni raz przez wytwórnię Atlantic Records. Po raz ostatni na tej płycie zagrali Eddie Brigati i Gene Cornish.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1971